Константин Баташов:
 Баташо́в, Константин Николаевич (1918 — 1991) — советский танцовщик, балетмейстер, педагог. Народный артист Азербайджанской ССР (1958), лауреат Сталинской премии второй степени (1952) за исполнение партии Азада в балете «Гюльшен» С. И. Гаджибекова. После окончания Бакинского хореографического училища, с 1935 работал в Театре оперы и балета им. Ахундова (Баку). Исполнял ведущие партии.
 Баташо́в, Константин Константинович (род. 1938) — композитор, педагог. Профессор Московской Консерватории. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999). Член Союза композиторов СССР (РФ) (1965). Сын К. Н. Баташо́ва.
 Примечания